Saint-Léger  o Llogari  (Austràsia, ~615 - Autun, 678), bisbe franc d'Autun, venerat com a sant i màrtir en diverses confessions cristianes 
 Saint-Léger-en-Gaume, municipi a la província de Luxemburg (regió valona de Bèlgica)
 Alts de França:
 Saint-Léger (Pas de Calais), municipi al departament del Pas de Calais 
 Saint-Léger-lès-Authie, municipi al departament del Somme 
 Saint-Léger-aux-Bois (Oise), municipi al departament d'Oise 
 Saint-Léger-en-Bray, municipi al departament d'Oise 
 Saint-Léger-sur-Bresle, municipi al departament del Somme 
 Saint-Léger-lès-Domart, municipi al departament del Somme 
 Sus-Saint-Léger, municipi al departament del Pas de Calais 
 Trith-Saint-Léger, municipi al departament del Nord 
 Alvèrnia-Roine-Alps:
 Saint-Léger (Savoia), municipi al departament de la Savoia 
 Saint-Léger-sur-Roanne, municipi al departament del Loira 
 Saint-Léger-sur-Vouzance, municipi al departament de l'Alier 
 Borgonya - Franc Comtat:
 Saint-Léger-sous-Beuvray, municipi al departament de Saona i Loira 
 Saint-Léger-du-Bois, municipi al departament de Saona i Loira 
 Saint-Léger-sous-la-Bussière, municipi al departament de Saona i Loira 
 Saint-Léger-sur-Dheune, municipi al departament de Saona i Loira
 Saint-Léger-de-Fougeret, municipi al departament del Nièvre
 Saint-Léger-lès-Paray, municipi al departament de Saona i Loira
 Saint-Léger-Triey, municipi al departament de la Costa d'Or
 Saint-Léger-Vauban, municipi al departament del Yonne
 Saint-Léger-des-Vignes, municipi al departament del Nièvre
 Mont-Saint-Léger, municipi al departament de l'Alt Saona
 Cantó de Saint-Léger-sous-Beuvray, cantó al districte d'Autun (departament de Saona i Loira) 
 Bretanya: Saint-Léger-des-Prés, municipi al departament d'Ille i Vilaine 
 Centre – Vall del Loira:
 Saint-Léger-des-Aubées, municipi al departament d'Eure i Loir 
 Saint-Léger-le-Petit, municipi al departament de Cher 
 Gran Est:
 Saint-Léger-sous-Brienne, municipi al departament de l'Aube (regió del Gran Est, França)
 Saint-Léger-sous-Margerie, municipi al departament de l'Aube (regió del Gran Est, França)
 Saint-Léger-près-Troyes, municipi al departament de l'Aube 
 Illa de França:
 Saint-Léger (Sena i Marne), municipi al departament de Sena i Marne 
 Saint-Léger-en-Yvelines, municipi al departament d'Yvelines 
 Boissy-Saint-Léger, municipi al departament de la Val-de-Marne 
 Cantó de Boissy-Saint-Léger, cantó al districte de Créteil (departament de Val-de-Marne)
 Normandia:
 Saint-Léger-aux-Bois (Sena Marítim), municipi al departament de Sena Marítim 
 Saint-Léger-Dubosq, municipi al departament de Calvados 
 Saint-Léger-du-Bourg-Denis, municipi al departament de Sena Marítim 
 Saint-Léger-du-Gennetey, municipi al departament d'Eure 
 Saint-Léger-de-Rôtes, municipi al departament d'Eure 
 Saint-Léger-sur-Sarthe, municipi al departament de l'Orne 
 La Lande-Saint-Léger, municipi al departament d'Eure 
 Nova Aquitània:
 Saint-Léger (Charente), municipi al departament de la Charanta 
 Saint-Léger-de-Balson, municipi al departament de la Gironda 
 Saint-Léger-Bridereix, municipi al departament de la Cruesa 
 Saint-Léger-Le-Guérétois, localitat i comú al departament de la Cruesa
 Saint-Léger-Magnazeix, municipi al departament de l'Alta Viena 
 Saint-Léger-de-la-Martinière, municipi al departament de Deux-Sèvres 
 Saint-Léger-la-Montagne municipi al departament de l'Alta Viena 
 Saint-Léger-de-Montbrillais, municipi al departament de la Viena 
 Saint-Léger-de-Montbrun, municipi al departament de Deux-Sèvres 
 Saint-Léger (Charente Marítim), municipi al departament de la Charanta Marítima 
 Saint-Léger (Òlt i Garona), municipi al departament d'Olt i Garona 
 Occitània:
 Saint-Léger-du-Malzieu, municipi al departament del Losera 
 Saint-Léger-de-Peyre, municipi al departament del Losera 
 País del Loira:
 Saint-Léger (Mayenne), municipi al departament de Mayenne 
 Saint-Léger-des-Bois, municipi al departament de Maine i Loira 
 Saint-Léger-sous-Cholet, municipi al departament de Maine i Loira 
 Saint-Léger-les-Vignes, municipi a la regió de país del Loira 
 Provença – Alps – Costa Blava:
 Saint-Léger (Alps Marítims), municipi al departament dels Alps Marítims 
 Saint-Léger-les-Mélèzes, municipi al departament dels Alts Alps 
 Saint-Léger-du-Ventoux, municipi al departament de la Valclusa